Snéjnoie (Txukotka), localitat del districte de Txukotka, a Rússia
 Snéjnoie (Crimea), localitat de la República Autonoma  de Crimea, a Ucraïna.
 Snijne (Donetsk), localitat de la província de Donetsk, a Ucraïna.